Godziesze Wielkie (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Godziesze Wielkie (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente